

Рокевей-Біч — місто, штат Міссурі
 Рокевей-Біч — місто, штат Орегон